Princezna Karolina Alžběta Britská (10. června 1713, Hannover – 28. prosince 1757, Londýn) byla čtvrté dítě a třetí dcera krále Jiřího II. Britského a jeho manželky Karoliny z Ansbachu.

Mládí 
Princezna Karolina se narodila 10. června 1713 v Herrenhausenském paláci v Hannoveru v Německu. Jako čtvrté dítě a třetí dcera z devíti potomků Jiřího Augusta, dědičného prince Hannoveru. Její otec byl nejstarším synem hannoverského kurfiřta Jiřího I., matka Karolina z Ansbachu byla dcerou Jana Frederika markraběte Braniborsko-Ansbašského. Jako vnučka kurfiřta Hannoveru měla titul Její Jasnost Princezna Karolina Hannoverská. Podle Act of Settlement 1701 byla sedmá vsvém narození v Herrenhausenském paláci.

Velká Británie 
Roku 1714 zemřela královna Anna Stuartovna. Dědeček Karoliny Alžběty se stal králem Velké Británie a její otec Princem z Walesu. Se svou matkou a staršími sestrami Annou a Amélií se přestěhovala do Velké Británie a usídlily se v londýnském St James's Palace. Tohoto roku získala titul Její královská Výsost princezna Karolina.

Roku 1722 její matka, která měla progresivní názory, nechala Karolinu a její sestru Amélii očkovat proti černým neštovicím způsobem variolace, který do Anglie přinesli z Konstantinopole lady Mary Wortley Montagu a Charles Maitland.

Roku 1727 zemřel Karolinin děd a na trůn Velké Británie nastoupil její otec jako Jiří II. Dokumenty z ledna až února roku 1728 ukazují její velkorysost, s jakou přispívala dobročinným organizacím.

Pozdější život 
Karolina prožívala nešťastnou lásku k ženatému dvořanovi Johnu Herveyovi. Lord Hervey byl bisexuál, který patrně měl poměr s Karolininým starším bratrem princem Frederikem a byl romanticky spojen i s několika dvorními dámami. Když roku 1743 Hervey zemřel, Karolina, která byla z jeho smrti nešťastná a chtěla zemřít rovněž, se stáhla do St James's Palace, který až do konce jejího života byl přístupný jen rodině a nejbližším přátelům.

Zemřela ve věku 44 let 28. prosince 1757, svobodná a bezdětná. Pohřbena byla ve Westminsterském opatství.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Hannoverská dynastie
Britské princezny
Němci skotského původu
Britské šlechtičny v 18. století
Dcery králů
Narození 10. června
Narození v Hannoveru
Narození v roce 1713
Úmrtí 28. prosince
Úmrtí v roce 1757
Pohřbení ve Westminsterském opatství
Úmrtí v Londýně
Ženy